В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Open 1993, який проходив в рамках Туру WTA 1993, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Ніколь Брандтке 6–1, 4–6, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Забіне Гак (півфінал)
  Ніколь Брандтке (фінал)

 Радка Зрубакова (2-ге коло)
 Ліндсі Девенпорт (переможниця)
 Лінда Вілд (1-ше коло)
 Деббі Грем (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Open